Sumbang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumbang, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sumbang, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Sumbang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar